Фадде́й Рома́нович Вержби́цкий (13 мая 1930, c. Волица Антонинского района Хмельницкой области — 13 июня 2012, Пермь) — советский и российский химик, доктор химических наук (1997), профессор, заведующий кафедрой неорганической химии (1978—1988), декан химического факультета (1985—1988) Пермского университета.

Создатель нового метода химических исследований — высокочастотно-термического анализа, главный редактор межвузовского сборника научных трудов «Термический анализ и фазовые переходы», единственного в стране специализированного журнала по термическому анализу.

Биография 
В 1948—1953 годах — рабочий на железной дороге.

В 1958 году окончил химический факультет Пермского университета и под руководством профессора В. Ф. Усть-Качкинцева приступил к изучению фазовых превращений. Результаты обобщил в кандидатской диссертации «Применение высокочастотного метода в физико-химическом анализе» (1966).

В 1977—1988 годах заведовал кафедрой неорганической химии Пермского университета; подготовил и защитил докторскую диссертацию «Исследования в области теории высокочастотного бесконтактного метода измерений электрических свойств веществ и его применение в физической и аналитической химии», но степень не была утверждена ВАК СССР.

В 1985—1988 годах — декан химического факультета Пермского университета.

С 1988 года — ведущий научный сотрудник Естественнонаучного института при ПГУ. Степень доктора химических наук присуждена за диссертацию в форме научного доклада «Высокочастотно-термический анализ" (1996).

Супруга — Лидия Вячеславовна (род. 1934), кандидат химических наук. Сын Андрей — физик, изобретатель; дочь Татьяна — юрист.

Научная деятельность 
Основные работы посвящены изучению взаимодействия высокочастотного электромагнитного поля с веществом при фазовых и химических превращениях как источника новой информации об этих процессах.

Создал новый метод исследований — высокочастотно-термический анализ (1963—1973), с помощью которого получены сведения, развивающие фундаментальные разделы химии: учение о растворах и физикохимию твердого тела. Разработал теорию высокочастотного титрования (1973).

В 1982—1990 годах — главный редактор межвузовского сборника научных трудов «Термический анализ и фазовые переходы», единственного в стране специализированного журнала по термическому анализу, который издавался на базе Пермского университета. Это был .

С помощью созданного метода Ф. Р. Вержбицким и сотрудниками руководимой им кафедры неорганической химии был выполнен обширный комплекс исследований, результаты которых обобщены в монографии «Высокочастотно-термический анализ», в двух учебных пособиях — «Высокочастотное титрование» и «Практическое руководство по высокочастотному титрованию».

Ряд исследований Ф. Р. Вержбицкий выполнял в содружестве с Институтом неорганической химии Сибирского отделения АН СССР и НИИ полимерных материалов (Пермь). Исследования Ф. Р. Вержбицкого в области физико-химического анализа были отмечены Ученым советом Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова АН СССР вручением ему памятной медали «Академик Н. С. Курнаков».

Был избран членом Волжско-Уральского регионального совета АН по термическому анализу (г. Куйбышев).

Предложил и развил радиочастотный метод физико-химического анализа (1978), отличающийся уникальной информативностью по сравнению с другими методами изучения жидких систем. Сформулировал правило последовательной активации твердых фаз, развил теорию чисел переноса в ионных кристаллах (1998), предложил теорию фазовых и химических превращений (1999). В 1997 году присуждена ученая степень доктора химических наук.

Впервые им изучен скин-эффект в растворах электролитов. В 2011 году результаты этих исследований он обобщил в своей последней монографии.

Опубликовал 120 статей, монографию «Высокочастотно-термический анализ» (1986), учебные пособия: «Высокочастотное титрование» (1978), «Высокочастотно-термический анализ» (1981), «Руководство к лабораторным работам по высокочастотному титрованию» (1979), имел патенты на изобретения (см. напр., ).

Основные работы 
См. также: работы В. Ф. Вержбицкого в РГБ .
 Высокочастотное титрование. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1978. 110 с.
 Практическое руководство по высокочастотному титрованию. Пермь: Изд-во Перм. ун.-та, 1979. 27 с.
 Высокочастотно-термический анализ: учебное пособие по спецкурсу. Пермский. гос. ун-т им. А. М. Горького. Пермь, 1981. 113 с.
 Высокочастотно-термический анализ. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1986. 240 с.
 Структурная теория растворимости веществ в жидкостях. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2005. 266 с.
 Вержбицкий Ф. Р., Усть-Качкинцева С. В. Виктор Фёдорович Усть-Качкинцев: биографический очерк. Пермь: ПГУ, 2006. 324 с.

Источники и ссылки 
 Вержбицкий Фаддей Романович // Пермский государственный архив новейшей истории". Фонд № 106. Опись № 65. Дело № 236.
 Вержбицкий Фаддей Романович // Профессора Пермского государственного университета (1916—2001) / Гл. ред.: В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 418 с. С. 398.
 Усть-Качкинцева С. В. Служение Вержбицкого. // Университет. 2015. С. 70-76.
 Скончался Фаддей Романович Вержбицкий // ПГНИУ. 15.06.2012.
 Шульгина Н. П., Мочалова Н. К., Когомцева М. Г. Кафедра неорганической химии и её научные направления с 1916-го по 2011-й год // Вестник Пермского университета. Серия «Химия». 2011. Выпуск 2(2). С. 10-11.

Примечания 

Химики СССР
Химики России
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники химического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели химического факультета Пермского государственного университета
Деканы Пермского государственного университета
Деканы химического факультета Пермского государственного университета